Crăciunescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Florența Crăciunescu (1955-2008), atletă română
 Gabriel Crăciunescu,  arheolog român
 Grigore Crăciunescu (n. 1948), politician român
 Ioana Crăciunescu (n. 1950), actriță de teatru, cinema și poetă română
 Ion Crăciunescu (n. 1950), arbitru român de fotbal, fotbalist
 Zinaida Crăciunescu (1893-1964), pedagogă moldoveană

Vezi și 
 Crăciunești
 Crăciun (nume)

Nume de familie românești